Tissot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Joseph Tissot (1828–1884), französischer Diplomat und Archäologe
 Fred Tissot (* 1995), tahitischer Fußballspieler
 James Tissot (eigentlich Jacques Joseph Tissot; 1836–1902), französischer Maler und Grafiker
 Joseph Clément Tissot (1747–1826), französischer Militärarzt und Physiotherapeut
 Maxim Tissot (* 1992), kanadischer Fußballspieler
 Maxime Tissot (* 1986), französischer Skirennläufer
 Nicolas Auguste Tissot (1824–1897), französischen Mathematiker
 Oliver Tissot (* 1963), österreichischer Kabarettist in Mittelfranken
 Pierre-François Tissot (1768–1854), französischer Dichter, Latinist, Übersetzer, Historiker
 Raymond Tissot (1919–1985), französischer Speer- und Diskuswerfer
 Samuel Auguste Tissot (auch Simon-Auguste Tissot; 1728–1797), Schweizer Arzt
 Stéphane Tissot (* 1979), französischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Tissot, einen Schweizer Uhrenhersteller

 Tissotsche Indikatrix, Verzerrungsellipsen in der Kartografie
 Tiso